

Persone 
 François Fauvel-Gouraud – ingegnere francese
 Henri Gouraud – generale francese
 Henri Gouraud – informatico francese
 Jean-Louis Gouraud – giornalista, editore e scrittore francese

Altro 
 Gouraud shading – metodo di ombreggiautura in computer grafica